Nadejda Guskova e Maryna Zanevs'ka erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
 
Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de la Porte du Hainaut 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Verónica Cepede Royg e Teliana Pereira che hanno battuto in finale Céline Ghesquière e Elixane Lechemia 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Ana-Clara Duarte /  Claudia Giovine (semifinali)
 Irini Georgatou /  Erika Sema (primo turno)

 Valentina Ivachnenko /  Polina Pekhova (primo turno) 
 Paula Cristina Gonçalves /  Roxane Vaisemberg (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ de la Porte du Hainaut 2011